Провинциальный детектив — многозначное понятие. Возможные значения:
 «Провинціальный детективъ» — трилогия романов Бориса Акунина, также известная как «Приключения Пелагии».
 «Провинциальный детектив» — книга Фридриха Незнанского из серии «Возвращение Турецкого».
 «Провинциальный детектив» — пилотное название российского детективного телесериала «Тайны госпожи Кирсановой», транслировавшегося в 2018—2019 годах.